La saison 2004-2005 est la  de la Coupe continentale de hockey sur glace.

Premier tour 
Le premier tour s'est joué entre le 24 et le .

Groupe A 
Le groupe A a joué ses matchs à Miercurea Ciuc.

Groupe B 
Il s'est disputé à Zagreb.

Second tour 
Il s'est déroulé du 15 au .

Groupe C 
Il s'est disputé à Riga.

Groupe D 
Il s'est disputé à Amiens.

Groupe E 
Il s'est déroulé à Oświęcim.

Troisième tour 
Il s'est déroulé du 19 au .

Groupe F 
Il s'est déroulé à Hamar.

Superfinale 
Elle s'est déroulée du 7 au  à Székesfehérvár.

Groupe G 

Le HKm Zvolen remporte cette édition de la coupe continentale.

Meilleurs joueurs 
Meilleur joueur : Pavel Datsiouk (Dinamo Moscou)
Meilleur gardien : Krisztián Budai (Alba Volán Székesfehérvár)
Meilleur défenseur : Andreï Markov (Dinamo Moscou)
Meilleur attaquant : Michal Handzuš (HKm Zvolen)

Vainqueurs

Voir aussi

Liens externes 
La Coupe continentale 2004-2005 sur hockeyarchives.info

Notes

Articles connexes 

Coupe continentale de hockey sur glace
Hockey sur glace en 2004
Hockey sur glace en 2005
Hockey sur glace M2